Abdij Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen, een abdij te Koksijde
Sint-Idesbald (bier), een biermerk dat verwijst naar de stichter van bovengenoemde abdij
Ten Duinen (film), korte Belgische film (2003)